Thomasia (dier), geslacht uit de uitgestorven zoogdierorde Haramiyida
 Thomasia (plant), geslacht uit de kaasjeskruidfamilie